Буба може бити:
 Тврдокрилци, синоним за представнике овог реда, или за инсекте уопште.
 Буба, град у Гвинеји Бисао.
 Фолксваген буба, краћи назив за тип фолксвагеновог аутомобила.
 Љубица, надимак настао из овог, као и сличних женских имена.